Schildkappe steht für:

 Schirmmütze, insbesondere Baseballcap
 die Kappe im Schildausbau, siehe auch Kappe (Bergbau)